Le cinesi steht für:

 Le cinesi (Metastasio), Libretto von Pietro Metastasio (1735) und dessen Vertonungen
 Le cinesi (Gluck), „azione teatrale“ von Christoph Willibald Gluck (1754)